Обозре́ние:

Оба понятия синонимичны соответствующим значениям слова ревю.
 в журналистике — публикация в периодической печати либо передача в аудиовизуальных средствах массовой информации, в которой рассматриваются факты, события, явления и т.п., выделенные общей тематикой и/или временными рамками. Подробнее см. в статье Газета. Обозрение как периодическое издание освещает хронику тематических событий и публикует критические материалы (журналы: «Новое литературное обозрение», «Шахматное обозрение», газета «Музыкальное обозрение», передача «Медицинское обозрение» и т.д.)
 Обозрение ''в литературной критике — жанр, подразумевающий аналитическое рассмотрение ряда литературных произведений за период в связи с объединяющими их особенностями и развитием литературного процесса. В России в жанре литературного обозрения работали В.Г. Белинский, А.А. Бестужев-Марлинский и др.

 в театре (на эстраде) — сценическое представление, составленное из номеров, не имеющих последовательного сюжета, но связанных общей (обычно злободневной) темой или общими персонажами.

См. также 

 Обзор
 Обозреватель